Ellis Island je ostrov při ústí řeky Hudson nedaleko New Yorku v USA. Od 1. ledna 1892 do 12. listopadu 1954 fungoval jako přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA. Je majetkem federální vlády a nyní je součástí Národní památky Sochy Svobody, která podléhá federální agentuře National Park Service. Ellis Island byl také předmětem hraničního sporu mezi státy New York a New Jersey. Rozkládá se převážně v Jersey City (New Jersey), i když malou částí svého území spadá do sousedního New York City. Má rozlohu 0,24 km².

Imigrace 
Federální imigrační stanice na Ellis Islandu byla v provozu v letech 1892 až 1954 a prošlo jí více než 12 milionů přistěhovalců. První imigrantkou, která prošla 1. ledna 1892 Ellis Islandem, byla Annie Mooreová, patnáctiletá dívka z Corku (Irsko). Ona a její dva bratři přišli do Ameriky za svými rodiči, kteří se přestěhovali do New Yorku dva roky předtím. Dostala pozdrav od úředníků a zlatý desetidolar . Poslední, kdo prošel Ellis Islandem, byl norský obchodní námořník Arne Peterssen v roce 1954. Poté, co byl roku 1924 schválen zákon o imigraci (který imigraci velmi omezil a povolil zpracování žádostí na zahraničních ambasádách), sloužila imigrační stanice pro vysídlené osoby, válečné uprchlíky a lidi bez dokumentů. Dnes může více než 100 milionů Američanů vystopovat svůj původ k imigrantům, kteří prošli Ellis Islandem. Při svém druhém příjezdu do USA zde byl Jiří Voskovec zadržován 11 měsíců.

Reference

Související články 
 Imigrace

Externí odkazy 
 
 Ellis Island domovská stránka
 Ellis Island informace pro návštěvníky

Ostrovy New Yorku (stát)
Ostrovy New Jersey
Ostrovy na Hudsonu